

Cinema 
 L'altro corpo di Anny (Venom) – film del 1971 diretto da Peter Sykes
 Venom – film del 1981 diretto da Piers Haggard
 Venom - Pericolo strisciante (Venomous) – film del 2001 diretto da Fred Olen Ray
 Venom – film del 2004 diretto da Brett Bower
 Venom – film del 2005 diretto da Jim Gillespie
 Venom – film del 2006 diretto da John Hayes
Film appartenenti al  Sony's Spider-Man Universe:
 Venom – film del 2018 diretto da Ruben Fleischer
Venom - La furia di Carnage – film del 2021 diretto da Andy Serkis

Musica 
 Venom – gruppo heavy metal britannico
 Venom – album dei Bullet for My Valentine del 2015
 Venom – album degli Impellitteri del 2015
 Venom – singolo di Eminem del 2018

Altro 
 Venom – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Venom – personaggio dei fumetti Marvel Comics facente parte del cast della serie Ultimate Spider-Man
 Venom – personaggio dei Transformers
 de Havilland DH.112 Venom – cacciabombardiere a getto di produzione britannica
 Venom – sostanza super-steroidea fittizia dell'Universo DC, usata dal supercriminale Bane
 Mike Venom – ring name del wrestler Keith Walker